Somerset Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Somerset Township (Illinois)
 Somerset Township (Michigan)
 Somerset Township (Minnesota)
 Somerset Township (Missouri)
 Somerset Township (Ohio)
 Somerset Township (Washington County, Pennsylvania)
 Somerset Township (Somerset County, Pennsylvania)